Групповая гонка среди мужчин до 23 лет на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 15 июля 2018 года.  Дистанция составила 140,4 км. Для участия в гонке были заявлены 159 спортсменов. На старт вышли 158, из которых финишировало 56 участников.

Титул чемпиона Европы  завоевал швейцарский велогонщик  Марк Хирши, показавший время 3ч 58' 14". На втором месте велогонщик из Франции Виктор Лафей (+ 0"), на третьем -  испанец  Фернандо Барсело (+ 0").

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2018 Мужчины до 23 лет Групповая гонка на сайтах статистики•  FirstCycling• ProCyclingStat • Cyclingarchives